Les eleccions legislatives sueques del 1991 es van celebrar el 15 de setembre de 1991. Els més votats foren els socialdemòcrates, però es formà una coalició dretana de moderats, centristes i populars-liberals liderats per Carl Bildt.

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 15 de setembre de 1991 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Ingvar Carlsson
|align=right| 2.062.761
|align=right| 37,71
|align=right| 138
|align=right| -18
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right| Carl Bildt
|align=right| 1.199.394
|align=right| 21,92
|align=right| 80
|align=right| +14
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|Bengt Westerberg
|align=right| 499.356
|align=right| 9,12
|align=right| 33
|align=right| -11
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Olof Johansson
|align=right| 465.175
|align=right| 8,50
|align=right| 31
|align=right| -11
|-
|style="width:10px" bgcolor=005BAA align=center | 
|align=left| Demòcrata-CristiansKristdemokraterna
|align=right| Alf Svensson
|align=right| 390.351
|align=right| 7,14
|align=right| 27
|align=right| +27
|-
|style="width:10px" bgcolor=yellow align=center | 
|align=left|Nova Democràcia (Ny Demokrati) 
|align=right|Ian Watchmeister
|align=right| 368.281
|align=right| 6,73
|align=right| 24
|align=right| +24
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'EsquerraVänsterpartiet
|align=right| Lars Werner
|align=right| 246.905
|align=right| 4,51
|align=right| 16
|align=right| -5
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right| Marianne Samuelsson
|align=right| 185.081
|align=right| 3,38
|align=right| 0
|align=right| -20
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 53.487
|align=right| 0,98
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 86,82%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.562.920
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1991